Jehla se používá ve více významech.

 šicí jehla – nástroj na šití
 injekční jehla – nástroj na aplikaci kapalin a plynů do tělesa
 jehla (medicína) – dutá jehla užívaná ve zdravotnictví např. v chirurgii
 suchá jehla – grafická technika
 pletací jehla – hlavní nástroj, s pomocí kterého se tvoří očka na pletacích strojích
 skalní jehla – skalní vrchol ve tvaru jehly
 tetovací jehla – jehla na nanášení barvy pod kůži
 jehla – český název mnoha rodů jehlovitých ryb
 gramofonová jehla – zařízení, jež bylo součástí starých gramofonů – gramofonová chvějka

geografický název
 Hřebenová jehla – skalní útvar v Labských pískovcích
 Jehla (Lužické hory) – dvouvrcholová vyvýšenina v Lužických horách u České Kamenice
 Pikovická jehla – skalní útvar v okrese Praha-západ

podobné
 Jegla

Související články 

 jehlice
 jehelec

Externí odkazy